Barrio Nuevo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Nuevo, Santo Domingo de Morelos, 
 Barrio Nuevo, Tecoanapa, 
 Barrio Nuevo, Motozintla, 
 Barrio Nuevo, Villa Comaltitlán, 
 Barrio Nuevo, Coyuca de Benítez, 
 Barrio Nuevo, Candelaria Loxicha, 
 Barrio Nuevo, Soledad Atzompa, 
 Barrio Nuevo, Pluma Hidalgo, 
 Barrio Nuevo, Quechultenango, 
 Barrio Nuevo, San Francisco Logueche, 
 Barrio Nuevo, Tapachula, 
 Barrio Nuevo, General Heliodoro Castillo, 
 Barrio Nuevo, Juchitán, 
 Barrio Nuevo, Amatenango de la Frontera, 
 Barrio Nuevo, Frontera Comalapa, 
 Barrio Nuevo, Puebla, Quimixtlán, 
 Barrio Nuevo, Tezonapa, 
 Barrio Nuevo, San Miguel del Puerto, 
 Barrio Nuevo, San Pedro el Alto, 
 Barrio Nuevo, Hidalgo, San Agustín Metzquititlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar